Shoot-out (sport), een serie ballen om een wedstrijd te beslissen
Vuurgevecht